Marquinhos, född 7 april 2003 i São Paulo i Brasilien, är en brasiliansk fotbollsspelare som våren 2023 spelar för Norwich City i The Championship, på lån från Premier League-klubben Arsenal.

Karriär 
I juni 2022 värvades Marquinhos av Arsenal för en summa av 37 miljoner kronor. Han spelade tidigare i São Paulo, där han spenderade samtliga av sina juniorår.

Källor 
 Marquinhos på Soccerway
 Marquinhos på Transfermarkt

Noter 

Brasilianska fotbollsspelare
Spelare i São Paulo FC
Spelare i Arsenal FC
Spelare i Norwich City FC
Spelare i Campeonato Brasileiro Série A
Brasilianska idrottare under 2000-talet
Idrottare från São Paulo
Födda 2003
Levande personer
Män